Булонь-Бийанкур:
 Булонь-Бийанкур — коммуна в западном пригороде Парижа.
 Булонь-Бийанкур — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Иль-де-Франс.